332-я пехотная дивизия () — тактическое соединение сухопутных войск вооружённых сил нацистской Германии периода Второй мировой войны. Создано в ходе 14-й волны формирования.

Формирование и боевой путь 
Образована 15 ноября 1940 в Гюстрове (2-й военный округ). С лета 1941 года в составе 7-й армии несла службу на полуострове Бретань. Зимой 1942/1943 охраняла северное побережье Франции в составе 15-й армии. Летом 1943 года переброшена на Восточный фронт под Харьков, в составе 4-й танковой армии участвовала в операции «Цитадель». В сентябре 1943 года под Полтавой разгромлена и уничтожена. Выжившие солдаты дивизии продолжили службу в 57-й и 255-й пехотных дивизий вермахта.

Боевой состав 
 676-й пехотный полк
 677-й пехотный полк
 678-й пехотный полк
 332-й артиллерийский полк
 332-й сапёрный батальон
 332-й противотанковый артиллерийский дивизион
 332-й разведывательный батальон
 332-й батальон связи
 332-й батальон снабжения

Командиры дивизии 
 генерал-лейтенант Генрих Рекке (Heinrich Recke), с 14 ноября 1940 года.
 генерал-лейтенант Ганс Кессель (Hans Kessel), с 1 августа 1941 года.
 генерал пехоты Вальтер Мельцер (Walter Melzer), с 17 декабря 1942 года.
 генерал-лейтенант Ханс Шефер (Hans Schäfer), с 1 января 1943 года.
 генерал-майор Адольф Тровиц (Adolf Trowitz), с 5 июня 1943 года.

См. также 
 Список дивизий вермахта и войск СС
 Расстановка сил в операции Барбаросса

Литература 
 Georg Tessin: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939—1945. Band 9. Die Landstreitkräfte 281—370. Biblio-Verlag, Bissendorf 1974, ISBN 3-7648-1174-9.
 Werner Haupt: Die deutschen Infanterie-Divisionen. Ed. Dörfler im Nebel-Verlag, Eggolsheim 2005, ISBN 3-89555-274-7.

Примечания

Ссылки 
 
 200th through 370th German Infantry, Security, and Panzer Grenadier Divisions. Organizations and Histories 1939—1945 (PDF; 461 kB), Nafziger Collection, Combined Armed Research Library.

Пехотные дивизии Германии во Второй мировой войне
Воинские части и формирования, созданные в 1940 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1943 году